FBA kan syfta på: 

 FBA – myndigheten för fred, säkerhet och utveckling och ligger under Utrikesdepartementet, se Folke Bernadotteakademin
 FBA – det officiella namnet på Folkrepubliken Kinas militära styrkor, se Folkets befrielsearmé
 FBA - Fellows of the British Academy, medlemmar av den Brittiska akademin för humaniora och samhällsvetenskaper. Medlemmar kan tillfoga "FBA" efter sina namn.